Metanoia bezeichnet:

 die griechische Bezeichnung für den religiösen Begriff der Buße (Religion)
 eine ehemalige christliche Death-Metal-Band aus Australien siehe Metanoia (Band)
 Metanoia, eine Oper von Friedrich Nietzsche, René Pollesch und Jens Joneleit, uraufgeführt 2010 in Berlin
 Kompilationsalbum von Porcupine Tree aus dem Jahr 1998

Siehe auch:
 Metanie